Километро Новента и Куатро има више значења:

 Километро Новента и Куатро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Километро Новента и Куатро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Новента и Куатро (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику